|-
| (78101) 2002 LB46||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78102) 2002 LE46||||11 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78103) 2002 LP46||||11 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78104) 2002 LS46||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78105) 2002 LM47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78106) 2002 LE49||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78107) 2002 LC51||||8 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78108) 2002 LW51||||9 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78109) 2002 LK58||||13 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78110) 2002 MD||2002 MD||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78111) 2002 MO1||||16 червня 2002||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (78112) 2002 MR2||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78113) 2002 MC3||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78114) 2002 MO4||||22 червня 2002||Обсерваторія Ла-Пальма||Обсерваторія Ла-Пальма
|-
| 78115 Skiantonucci||||20 червня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (78116) 2002 NB||2002 NB||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78117) 2002 NR||2002 NR||4 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 78118 Бгарат (Bharat)||2002 NT||4 липня 2002||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||В. Редді
|-
| (78119) 2002 NK1||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78120) 2002 NN1||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78121) 2002 NF4||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78122) 2002 NG4||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 78123 Dimare||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||Ф. Бернарді, Андреа Боаттіні
|-
| 78124 Cicalo||||11 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 78125 Салімбені (Salimbeni)||||11 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78126) 2002 NU9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78127) 2002 NW10||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78128) 2002 NT11||||4 липня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78129) 2002 NC12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78130) 2002 NL12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78131) 2002 NV12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78132) 2002 NW12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78133) 2002 NQ13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78134) 2002 NA14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78135) 2002 NE14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78136) 2002 NF14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78137) 2002 NE15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78138) 2002 NP15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78139) 2002 NL16||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78140) 2002 NR16||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78141) 2002 NY16||||13 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78142) 2002 NR18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78143) 2002 NB20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78144) 2002 NU20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78145) 2002 NL21||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78146) 2002 NF22||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78147) 2002 NH22||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78148) 2002 NB24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78149) 2002 NN24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78150) 2002 NO24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78151) 2002 NT24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78152) 2002 NV24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78153) 2002 NX24||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78154) 2002 NY25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78155) 2002 NA26||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78156) 2002 NJ27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78157) 2002 NQ27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78158) 2002 NZ27||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78159) 2002 NA28||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78160) 2002 ND28||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78161) 2002 NF28||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78162) 2002 NR28||||13 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78163) 2002 NX28||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78164) 2002 NA29||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78165) 2002 NS29||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78166) 2002 NP30||||6 липня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78167) 2002 NV30||||8 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78168) 2002 NZ30||||8 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78169) 2002 NB31||||15 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78170) 2002 NL31||||8 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78171) 2002 NH32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78172) 2002 NK32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78173) 2002 NP32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78174) 2002 NQ32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78175) 2002 NB33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78176) 2002 NE33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78177) 2002 NH33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78178) 2002 NZ33||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78179) 2002 ND34||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78180) 2002 NU34||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78181) 2002 NY34||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78182) 2002 NQ35||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78183) 2002 NA36||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78184) 2002 NH37||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78185) 2002 NE38||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78186) 2002 NH38||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78187) 2002 NY38||||11 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78188) 2002 NE39||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78189) 2002 NO40||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78190) 2002 NP40||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78191) 2002 NE41||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78192) 2002 NU41||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78193) 2002 NM42||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78194) 2002 ND43||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78195) 2002 NH43||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78196) 2002 NU43||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78197) 2002 NF44||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78198) 2002 NN47||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78199) 2002 NP48||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78200) 2002 NU48||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

78100